tuimelaar (motortechniek), een onderdeel tussen nokkenas en cilinderklep
 tuimelaar, een onderdeel van een beiaard
 tuimelaar, een onderdeel van een kruisboog
 tuimelaar, een onderdeel van een stiftcilinderslot
 tuimelaar, een onderdeel van een modern vuurwapen
 tuimelaar of Nonduif, een bepaalde soort sierduif
 tuimelaar, een dolfijnensoort,
 tuimelaar (kever), een keversoort